

Persone
Luiz Henrique André Rosa da Silva – calciatore brasiliano (n. 2001)
Luiz Henrique Araujo Silva – calciatore brasiliano (n. 1999)
Luiz Henrique Augustin Schlocobier – calciatore brasiliano noto anche con lo pseudonimo Luizinho (n. 1999)
Luiz Henrique Beserra dos Santos – calciatore brasiliano (n. 1997)
Luiz Henrique da Silva Alves – calciatore brasiliano (n. 1981)
Luiz Henrique Mandetta – politico e medico brasiliano (n. 1964)

Pagine correlate
Luis Henrique